Henriette Kraus (ur. 30 stycznia 1999) – niemiecka skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów (2015) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015).

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Wyniki szczegółowe

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1999